Аренцано () — город в Италии. Расположен в регионе Лигурия, в провинции Генуя.

Население составляет 11 544 человек (на 2005 г.), плотность населения — 481 чел./км². Занимает площадь 24 км². Почтовый индекс — 16011. Телефонный код — 00010.

Покровителями города считаются святые Назарий и Цельсий. Праздник города отмечается 28 июля.

Города-побратимы 
  Лутракион, Греция (1957)
  Понтуаз, Франция (1958)
  Домбурн, Нидерланды (1958)
  Эль-Джадида, Марокко (1964)
  Тата, Венгрия (1994)
  Калазетта, Италия (2009)

Ссылки 
 Официальный сайт города

Города Италии